Casa Ribatallada, edifici al municipi de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
 Mas o Castell de Ribatallada, al municipi de Sabadell, al Vallès Occidental 
 Masia de Ribatallada, edifici al municipi d'Artés (Bages) 
 Rambla Ribatallada, carrer de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
 Torrent de Ribatallada, curs d'aigua al Vallès Occidental, afluent per la dreta del Ripoll